A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női lesiklás versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a svájci Corinne Suter nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny 11 órakor (magyar idő szerint 4 órakor) kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon